Il bolide fantasma è un libro della Walt Disney Italia per ragazzi del 2002, scritto da Maurizio Matrone.
Il libro fa parte della collana Disney Avventura.

Trama 

Una sera, mentre Topolino e il suo amico James Bellafonte, seguono il circuito di Formula Star accade qualcosa di strano: un'auto spunta dal nulla, e alla sua guida c'è il defunto Tadeshi Asano, uno sfortunato pilota che morì anni e anni prima.

Il pubblico pensa a un fantasma; ma Topolino, che non crede ai fantasmi, si decide a indagare su questo strano fatto, visitando di persona le fabbriche Iron, posto in cui fabbricarono l'auto di Tadeshi.

All'improvviso Topolino scopre che è tutta una montatura tecnologica, effettuata con l'aiuto di un proiettore speciale che materializza le immagini durante la pioggia.

I sospetti ricadranno su Hol Tamber, meccanico che revisionò l'auto di Tadeshi la sera prima dell'incidente insieme a Arthur Green. In realtà, i colpevoli sono proprio Green e la sua sorella gemella Priscilla, la quale affetta da molti debiti per il vizio del gioco contava sull'aiuto del fratello per rivendere lo speciale proiettore.

Edizioni 
 

Romanzi per ragazzi